Kreisky ist der Familienname von:
 Bruno Kreisky (1911–1990), österreichischer Politiker
 Eva Kreisky (* 1944), österreichische Politikwissenschaftlerin und Juristin
 Peter Kreisky (1944–2010), österreichischer Soziologe, Sohn von Bruno Kreisky

Kreisky steht außerdem für:
 Kreisky (Band), eine Band aus Wien